Eudemão (procurador) — procurador do /IV
 Eudemão (prefeito da ala) — prefeito da ala do séculos III e IV
 Eudemão (retor) — retor de Antioquia do 
 Eudemão (poeta) — poeta, advogado e retor do 
 Eudemão (doutor) — médico romano do 
 Eudemão (governador) — governador romano do 
 Eudemão (escolástico) — escolástico bizantino do 
 Eudemão (conde) — conde bizantino do 
 Eudemão (correspondente de Isidoro) — escolástico bizantino do 
 Eudemão (governador do Oriente) — governador bizantino do 
 Eudemão (prefeito urbano) — prefeito urbano do 
 Eudemão (cônsul) — cônsul e curador/procurador bizantino do 
 Eudemão (conde da fortuna privada) — cônsul e conde bizantino do 

Desambiguações de antropônimos